Чёбсара:

 Чёбсара — посёлок в Шекснинском районе Вологодской области
 Чёбсара (река) — река в Вологодской области